Foxi Kéthévoama (Bangui, 1986.május 30. –) a török Balıkesirspor Kulübü és a Közép-afrikai Köztársaság válogatott labdarúgója. Posztja középpályás.

Pályafutása 
Fiatal korában sok csapatban megfordult, majd a 105 Libreville csapatában kapott profi szerződést, ezt egy álomszerű idénnyel köszönte meg 15 meccsen 15 gólt szerzett, ami egy középpályástól elképesztő mutató, nem csoda, hogy a miskolciak figyelmét is felkeltette és a Diósgyőr játékosa lett. Egy szezont játszott, de ennyi is elég volt neki, hogy 7 találatig jusson. Sallói István érkezése előtt fél évvel, csapattársával, Sadjo Hamannal Újpestre igazolt.  Három újpesti idényében 65 meccsen lépett pályára, ezeken 13 gólt ért el. Remek újpesti teljesítményére a válogatottnál is felfigyeltek, és a 2007-ben be is mutatkozott a válogatottban, ahol 9 meccsnél és 3 gólnál jár. 2010 nyarán a Kecskeméti TE-hez igazolt.

Az ő mesterhármasával nyerte el a KTE története első magyarkupa-címét. 2012 februárjában kölcsönadták a kazah élvonalban szereplő  Asztana FK csapatának egy évre.
2013 januárban végleg az Asztana FK játékosa lett. A kazah csapattal kétszer nyert bajnoki címet, a 2014-es idényben 16 góljával a gólkirályi címet is elnyerte.

Az Astanával bejutottak a Bajnokok Ligája 2015-16-os szezonjába, ahol az Atlético, SL Benfica, Galatasaray SK triót kapta. Két pontot szereztek a csoportban, így kiestek.
 
2016 július 26-án kétéves szerződést írt alá a török élvonalban szereplő Balıkesirspor Kulübü csapatához.

Statisztika

Klub
Frissítve: 2016. május 14.

Válogatott

Góljai a közép-afrikai válogatottban

Jegyzetek

További információk 
Hlsz.hu profil
National-football-teams.com
uk.soccerway.com
Transfermarkt.co.uk

Közép-afrikai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVTK labdarúgói
Foxi
A Kecskeméti TE labdarúgói
1986-ban született személyek
Élő személyek
Az Asztana FK labdarúgói
Az NB I labdarúgói